COL1A2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 366 амінокислот, а молекулярна маса — 129 314.

Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію. 
Локалізований у позаклітинному матриксі.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Колагени